Родичево — название нескольких населённых пунктов:
 Родичево — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Родичево — деревня в Угличском районе Ярославской области.